Buster kan syfta på:

Buster (serietidning) – en brittisk tecknad serie och serietidning
Buster (båt) – ett finskt varumärke för motorbåtar tillverkade i aluminium

Personer
Buster Crabbe (1908–1983), elitsimmare och skådespelare
Buster Keaton (1895–1966), skådespelare
Buster Jones (1943–2014), röstskådespelare

Se även
Buster Brown – tecknad serie